Юноша — многозначное слово:
 Юноша — молодой человек, мужчина в период между отрочеством и зрелостью.
 Юноша — польский дворянский род и герб.

Фамилия 
 Юноша, Алексей Петрович (1876—1938) — офицер Русской императорской армии, участник Русско-японской войны и Первой мировой, георгиевский кавалер.
 Юноша, Клеменс (1849—1898) — польский писатель, новеллист, фельетонист, журналист.

См. также 
 Юноша-Стемповский, Казимеж
 Юноша Фридрих Энгельс
 Юноша с лютней
 Юность